Paulo Sérgio Bedaque Sanches (Birigui, 1953) é um professor e autor de livros didáticos brasileiro.

Biografia
Paulo Sérgio Bedaque Sanches é bacharel em Física pelo Instituto de Física da Universidade de São Paulo (USP), licenciado em Física pela Faculdade de Educação da USP, mestre em Educação a Distância pela Universidad Nacional de Educacíon a Distancia (UNED - Cátedra da UNESCO - Madri, Espanha), professor universitário com larga produção em educação, ensino de ciências e astronomia. É um conhecido palestrante nessas áreas. É um dos mais importantes autores de livros didáticos do Brasil nas disciplinas de física, ciências e matemática.

Em São Paulo foi membro ativo da UAA (União de Amadores de Astronomia) com larga produção de artigos na pesquisa e divulgação da Astronomia. Na cidade paulista de Vinhedo, onde está instalado um importante observatório da USP, fundou o CAV (Clube de Astronomia de Vinhedo). Nesta época participou de quatro expedições de observação de eclipses totais do Sol. A primeira delas se deu em Tefé, cidade do estado de Amazonas, a 600 km a oeste de Manaus em 1991. A segunda delas foi no Chuí, sul do Brasil em 1992. Com a experiência adquirida nas duas primeiras expedições, no eclipse de 1994 em Foz do Iguaçu (Brasil) mediu o que chamou de Inércia Térmica da Atmosfera, que é o intervalo de tempo entre o mínimo de luminosidade e o mínimo de temperatura encontrando 3 minutos. Igualmente mediu a queda de temperatura devida ao eclipse, comparando os dias anteriores com o dia do fenômeno. No eclipse de Aruba em 1997 Bedaque conseguiu fotos espetaculares do momento da totalidade e dos instantes em que se formam os chamados "anéis de diamante".

Obras
 Coleção Ciências - Entendendo a Natureza – 1º ao 9º anos
 Nossas (poesias - edição independente)
 Basic I
 Basic II
 Basic Projetos
 Mecânica
 Óptica e Termologia
 Eletricidade
 Mathematikós (obra de matemática -1 volume)
 Coleção Plural - Ciências - 5 volumes para o Ensino Fundamental séries iniciais)

Artigos
 O perigo que vem do espaço
 Considerações sobre o Eclipse Total do Sol

Ligações externas
Página pessoal
Perfil do autor no site da Editora Saraiva

Autores de livros didáticos do Brasil
Professores do estado de São Paulo
Alunos da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo